Никола́й Тихоми́ров: Тихомиров, Николай Александрович (1902—1967) — депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 Тихомиров, Николай Васильевич (род. 1952) — председатель Законодательного собрания Вологодской области, член Совета Федерации.
 Тихомиров, Николай Дмитриевич (1930—1987) — советский бегун-марафонец.
 
 Тихомиров, Николай Константинович (род. 1939) — российский дипломат.
 Тихомиров, Николай Михайлович (1857—1900) — русский инженер-путеец, строитель.
 Тихомиров, Николай Николаевич — советский учёный в области автотранспорта, профессор МИЭИ им. Г. К. Орджоникидзе.
 Тихомиров, Николай Петрович — российский экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ (2008).